Das Virginia Slims of Houston 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Houston. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 13. bis 19. April 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Houston